Die Bezeichnung Fürstenbad wird in mehreren Zusammenhängen für Badeorte gebraucht:

 Karlsbad (Baden), 1971 gegründet, benannt nach dem Ortsteil Langensteinbach vorhandenen Bad
 Langensteinbach, dort 1719 ein Fürstenbad errichtet von Markgraf Karl Wilhelm von Baden
 Wolkenstein (Erzgebirge), 1791 wird das Fürstenbad für die Frau des Kurfürsten errichtet
 Bärstadt, bzw. das aufstrebende „Fürstenbad“ Schlangenbad
 Kühlungsborn bzw. Heiligendamm (damals Fürstenbad)
 Hortus Palatinus, ehemaliges Fürstenbad